Storr se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anthony Storr
 Gottlieb Conrad Christian Storr
 Glen Milton Storr